Dmitri Alekseïevitch Oboukhov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Kazan en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
En 2002, il débute avec l'équipe réserve des Ak Bars Kazan dans la Pervaïa liga, le troisième échelon russe. La saison suivante, il est prêté au Neftianik Almetievsk dans la Vyschaïa liga. Il débute dans la Superliga en 2005 avec le HK Spartak Moscou. Avec les Ak Bars Kazan, il a remporté la Superliga 2006, la Coupe d'Europe des clubs champions 2007, la Coupe Gagarine 2009, 2010 et 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Neftianik Almetievsk || Vyschaïa liga|| 48|| 13|| 12|| 25|| 14|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| rowspan=3|2004-2005|| Spartak Moscou|| Superliga|| 30|| 6|| 4|| 10|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftianik Almetievsk || Vyschaïa liga || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| 8|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2005-2006|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 50|| 11|| 8|| 19|| 62|| 13|| 1|| 1|| 2|| 20
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 26|| 5|| 5|| 10|| 40|| 14|| 1|| 3|| 4|| 12
|-
| 2007|| Ak Bars Kazan|| CE|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 53|| 9|| 8|| 17|| 49|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 41|| 5|| 12|| 17|| 16|| 20|| 5|| 2|| 7|| 4
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 8|| 2|| 1|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 51|| 5|| 11|| 16|| 8|| || || || ||
|-
| 2010-2011|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 52|| 7|| 15|| 22|| 16|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| rowspan=3|2011-2012|| Ak Bars Kazan || KHL || 16|| 1|| 6|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 14|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 16|| 2|| 0|| 2|| 8|| 10|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 51|| 11|| 15|| 26|| 22|| 18|| 4|| 5|| 9|| 10
|-
| 2013-2014|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 55|| 10|| 6|| 16|| 14|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2014-2015 || Ak Bars Kazan || KHL || 56|| 10|| 9|| 19|| 19|| 10|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2015-2016|| Ak Bars Kazan || KHL || 53|| 4|| 5|| 9|| 44|| 7|| 2|| 2|| 4|| 14
|-
| 2016-2017 || Ak Bars Kazan || KHL || 54|| 3|| 11|| 14|| 26|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2017-2018 || Ak Bars Kazan || KHL || 19|| 0|| 3|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Bars Kazan || VHL || 14|| 4|| 5|| 9|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Bars Kazan || VHL || 13|| 0|| 5|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HC Dukla Trenčín || Extraliga || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en juillet 1983
Naissance à Kazan
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HC Dukla Trenčín
Attaquant de hockey sur glace